

Persone 
 Hermann Aron – fisico tedesco
 Paul Aron – pilota automobilistico estone
 Petru Pavel Aron – vescovo rumeno
 Pietro Aaron – teorico della musica italiano
 Raymond Aron – filosofo e giornalista francese

Geografia 
 Aron – comune francese
 Aron – fiume francese
 Aron – consiglio di frazione dell'India

Personaggi immaginari 
 Aron – Pokémon della terza generazione
 Aron – personaggio della serie I Cavalieri dello zodiaco - The Lost Canvas e I Cavalieri dello zodiaco - Next Dimension
 Aron l'Osservatore – personaggio dei fumetti della Marvel Comics

Altro 
 Aron – variante del nome proprio di persona italiano Aronne
 Aron – arredo sacro ebraico

Pagine correlate 
 Aaron

Altri progetti